

Editoria 
Libération – quotidiano francese
Liberation – carattere tipografico

Musica 
Liberation – album di Bunny Wailer del 1989
Liberation – album dei The Divine Comedy del 1993
Liberation – singolo dei Pet Shop Boys del 1994
Liberation – album dei 1349 del 2003
 Liberation – album di Karsh Kale del 2003
Liberation – album di Talib Kweli e Madlib del 2007
Liberation – album di Mýa del 2007
Liberation – album di Christina Aguilera del 2018